Questa lista di architetture di Budapest elenca palazzi, monumenti, chiese ed edifici della città di Budapest.

 
Budapest